Aracataca kan syfta på:

Colombia 

 Aracataca (kommun), Magdalena, 
 Aracataca (ort), Magdalena,